Папапе́тру () — греческая фамилия.
 Папапетру, Ахиллес (1907—1997) — греческий и французский физик, известный исследованиями в области общей теории относительности.
 Папапетру, Петрос (в монашестве Петр VII; 1949—2004) — Патриарх Александрийский и всея Африки, предстоятель Александрийской православной церкви.
 Папапетру, Поликсени (род. 1960) — австралийская фотограф греческого происхождения.
 Папапетру, Яннис (род. 1994) — греческий баскетболист.